

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiea“ beginnt.

Wiea 



Wieac 
 Wieacker, Franz (1908–1994), deutscher Jurist und Rechtshistoriker

Wiean 
 Wieandt, Axel (* 1966), deutscher Manager
 Wieandt, Paul (1936–2007), deutscher Bankmanager und -sanierer